Ariel Behar e Gonzalo Escobar erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di giocare a Rio.

In finale Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer hanno sconfitto Oleksandr Nedovjesov e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6-2, 65-7, [10-4].

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (campioni) 
  Austin Krajicek /  Hugo Nys (quarti di finale)

  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Robert Galloway /  Alex Lawson (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2022